Morena est un nom propre.

Personnalités 

 Morena Baccarin (1979-), actrice brésilienne ;
 Éric Morena (1951-2019), chanteur français ;
 Lolita Morena (1960-), comédienne et animatrice de télévision suisse ;
 Morena (1984-), chanteuse maltaise ;
 Rosa Morena (1941-2019), actrice et chanteuse de flamenco espagnole.

Toponyme 

 Le lac Morena, lac de barrage américain dans le comté de San Diego, en Californie.
 Sierra Morena : chaîne de montagne au sud de l'Espagne
 Morena : ville indienne et chef-lieu du district de Morena.
 Morena : quartier de la ville de Gdańsk en Pologne

Musique 
 Grândola, Vila Morena : chanson portugaise composée par Zeca Afonso
 , une chanson de

Divers 
 MORENA, acronyme du Mouvement de régénération nationale : parti politique mexicain.